Warzone:

 Warzone — нью-йоркская хардкор-группа.
 Warzone 2100 — военная стратегия в реальном времени.

Другое :
 Call of Duty: Warzone — бесплатный сетевой шутер в режиме королевская битва.